Сігуає́, Сіґуає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 140 км на північ від Марселя, 13 км на південний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 274 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 643,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сігуає на сайті французького Національного інституту географії
 Сігуає на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сігуає на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сігуає на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сігуає на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи